Renova puede referirse a:

Renova, el género de peces.
Renova (Misisipi), pueblo del condado de Bolivar en el estado de Misisipi (Estados Unidos).
Renova (compañía), compañía papelera portuguesa.